Појам Јелена Угарска може да се односи на:

 Јелена Угарска (хрватска краљица), хрватска краљица, жена краља Дмитра Звонимира
 Јелена Вукановић, угарска краљица, жена краља Беле II

Види још 
 Јелена (вишезначна одредница)